Konvolut (von lateinisch convolutum „Zusammengerolltes“) steht für:

 ein Sammelband oder ein Bündel von Schriftstücken
 gemeinsam versteigerte oder zum Verkauf angebotene Gegenstände, siehe Auktion #Material sichten und prüfen
 in der Medizin:
Darmschlingen (Darmkonvolut)
Zusammenballung und Verschlingung von parasitischen Fadenwürmern

Siehe auch:
 Theresienstadt-Konvolut
 Konvolution